Canet (Aude)
Guillaume Canet — ator , director e cineasta francês

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos